Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, een Braziliaans voetballer
 Paulo Sérgio Bento Brito, een Portugees voetballer en voetbalcoach